8-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юношей проходил с 10 по 14 июля 2013 года на стадионе Олимпийский в Донецке, Украина. В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1996 года рождения и моложе.

Участники 
По состоянию на апрель 2013 года на участие в соревнованиях было заявлено 1542 легкоатлета из 174 стран.

Результаты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юноши

Девушки

Медальный зачёт 
Медали в 40 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 37 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте ИААФ

Лёгкая атлетика]
2013 год в лёгкой атлетике
Лёгкая атлетика]
Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юношей
Лёгкая атлетика
Международные соревнования по лёгкой атлетике на Украине
Лёгкая атлетика